La República ist der Name von Tageszeitungen in Südamerika:

La República (Kolumbien), Wirtschaftstageszeitung
La República (Peru)
La República (Uruguay)
La República (Venezuela)

Siehe auch:
La Repubblica, italienische Zeitung